Малгожата Браунек (; 30 января 1947, Шамотулы — 23 июня 2014, Варшава) — польская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в семье офицера кавалерии ротмистра Войска польского Владислава Браунка (1900−1963) и его жены Анны Руты (1911−2000) из семьи Бени. Воспитывалась в лютеранской вере, которой придерживалась и её мать, несмотря на то что отец был католиком.

Окончила 18-й лицей им. Яна Замойского в Варшаве (1966). До 1969 года училась государственной высшей театральной школе в Варшаве но так её и не окончила в связи с началом кинокарьеры. В 1970 году удостоилась звания «Звезда киносезона». Сыграла более чем в 20 фильмах, ряд которых принадлежал крупным режиссёрам. Помимо фильмов играла на сценах Национального театра в Варшаве в 1971—1974 годах. В 1980-е годы покинула сцену и кино, обратилась к дзэн-буддизму. Возобновила актёрскую карьеру с 2001 года. В 2010 году исполнила роль Элизабет Фоглер в спектакле Кристиана Люпы Тело Симоны (2010 на сцене драматического театра в Варшаве.

11 апреля 2014 года была награждена золотой медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis». Согласно постановлению президента Б. Коморовского 22 апреля 2014 года награждена офицерским крестом ордена Возрождения Польши за выдающиеся достижения в художественной и социальной работе и за заслуги на поле демократических перемен в Польше. 

Была три раза замужем. Первый муж — актёр Януш Гуттнер. Второй — режиссёр Анджей Жулавский (развелись в 1976 году), их сын — режиссёр и сценарист Ксаверий Жулавский (род. 1971). С третьим мужем, писателем и буддистом Анджеем Краевским прожила до самой смерти. Их дочь актриса Орина Краевская (род. 1987).

Придерживалась буддизма, состояла в религиозном объединении «Канцеон», которое возглавляла с 1992 по 2014 годы. В 2011 году получила титул мастера дзэн от мастера Денниса Генпо Мерзеля. Поддерживала правозащитные движения в Китайской Народной республике. Была вегетарианкой, участвовала в акциях по защите прав животных.

Вместе с Майей Осташевской и Ксаверием Ясеньским в 2007 году записала аудио-адаптацию буддистских сказок, собранных Райфом Мартином в коллекции Głodna tygrysica («Голодная тигрица») (опубликовано издательством Elay Publishing House, 2006).

Ушла из жизни в Варшаве 23 июня 2014 года от рака яичников. 23-30 июня состоялись буддистские погребальные церемонии. 5 июля похоронена на лютеранском кладбище Варшавы рядом с могилой матери. Хотя похороны носили светский характер, 6 июля 2014 года в лютеранской церкви Святой Троицы состоялась поминальная служба.

Избранная фильмография

Признание 
Актриса 2011 года на телевидении.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Кино Польши

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Дзэн
Похороненные на лютеранском кладбище Варшавы
Киноактрисы Польши